Vézac puede referirse a: 

 Vézac (Cantal), comuna francesa situada en Cantal.
 Vézac (Dordoña), comuna francesa situada en Dordoña.
 Vezac (Primošten), localidad de Croacia en el condado de Šibenik-Knin.